Кубок Президента 1994 года () — 28-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 1993/94 «Бешикташ». Встреча состоялась 22 мая 1994 года на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1994 на сайте mackolik.com

1994
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Галатасарай»
Турция
Спорт в Турции в 1994 году
Май 1994 года
События 22 мая
Спортивные соревнования в Анкаре